

Patronymie 

Curtis Sumpter (1984-) est un joueur de basket-ball professionnel américain.
Donald Sumpter (1943-) est un acteur britannique.
Jeremy Sumpter (1989-) est un acteur et mannequin américain.
Tika Sumpter (1980-) est une actrice américaine.

Toponymie 

Sumpter, une municipalité de l'Oregon aux États-Unis.
 Sumpter Township, un township du comté de Cumberland dans l'Illinois, aux États-Unis.
Homonymie de localités aux États-Unis